Baumzerlegung ist:
 das Aufarbeiten eines Baumes, siehe Fälltechnik.
 ein Begriff aus der Graphentheorie, siehe Baumweite.